Hockeyettan 2015/2016 var den tredje högsta ligan i svensk ishockey säsongen 2015/2016. Hockeyettan bestod av 48 lag i fyra serier: Norra, Södra, Östra och Västra. I vardera serie deltog 12 lag som spelade 22 omgångar. Den geografiska indelningen gjordes av Svenska ishockeyförbundets tävlingsutskott. 

De fyra främsta lagen i varje höstserie gick vidare till Allettan, medan lag 5–12 spelade vidare i vårserier med samma geografiska indelning som höstserierna. Vid vårseriens början fick lagen poäng efter placeringen i höstserien. Sista laget fick 0p, näst sista fick 1p o.s.v. till femte laget som fick 7p. Efter färdigspelad serie gick de två främsta lagen vidare till Playoff 1. För lag 3–6 är säsongen slut, men hade kvalificerat sig för Hockeyettan säsong 2016/2017, medan lag 7–8 spelade kvalserie till Hockeyettan.

Allettan spelades i två serier, Norra respektive Södra, i 14 omgångar med åtta lag i varje. Vinnande lag i respektive Allettanserie gick vidare till kvalserien till Hockeyallsvenskan och lag 2–5 var kvalificerade för playoff. Lag 6–8 var kvalificerade för spel i Hockeyettan säsong 2016/2017.

Deltagande lag
Inför säsongen 2015/2016 avancerade AIK Härnösand, Brunflo IK, Sollentuna HC, Köping HC och Tyringe SoSS upp till Hockeyettan från Division 2. Södertälje SK degraderades från Hockeyallsvenskan. Enköpings SK fick byta serie från Hockeyettan Östra till Hockeyettan Västra, samt Vimmerby HC och Västerviks IK fick byta serie från Hockeyettan Västra till Hockeyettan Södra.

Höstserier
Höstserierna spelades under första halvan av säsongen, där de fyra främsta i varje serie gick vidare till en av två Allettan-serier till våren, medan de övriga lagen spelade en av fyra fortsättningsserier istället. Alla serierna bestod av tolv lag och spelade 22 matcher.

Hockeyettan Norra
Poängtabell
Lag 1–4: Till Allettan.Lag 5–12: Till Vårserien.

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Hockeyettan Södra
Poängtabell
Lag 1–4: Till Allettan.Lag 5–12: Till Vårserien.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Hockeyettan Västra
Poängtabell
Lag 1–4: Till Allettan.Lag 5–12: Till Vårserien.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Hockeyettan Östra
Poängtabell
Lag 1–4: Till Allettan.Lag 5–12: Till Vårserien.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Allettan
Allettan bestod av åtta lag i två olika serier, Norra och Södra, där alla lag mötte varandra inom sin egen serie två gånger, vilket gav totalt 14 matcher per lag. Därefter gick första laget i varje serie direkt till kvalserien till Hockeyallsvenskan, medan lag 2–5 i varje serie gick vidare till playoff för att spela om platser i kvalserien till Hockeyallsvenskan.

Allettan Norra
Poängtabell
Lag 1: Till Kvalserien till Hockeyallsvenskan.Lag 2–5: Till Playoff.Lag 6–8: Till Hockeyettan
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Allettan Södra
Poängtabell
Lag 1: Till Kvalserien till Hockeyallsvenskan.Lag 2–5: Till Playoff.Lag 6–8: Till Hockeyettan
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Vårserier

Vårserien Norra
Poängtabell
Lag 1–2: Till Playoff.Lag 3–6: Till Hockeyettan.Lag 7–8: Till Kvalserien till Hockeyettan
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Vårserien Södra
Poängtabell
Lag 1–2: Till Playoff.Lag 3–6: Till Hockeyettan.Lag 7–8: Till Kvalserien till Hockeyettan
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Vårserien Västra
Poängtabell
Lag 1–2: Till Playoff.Lag 3–6: Till Hockeyettan.Lag 7–8: Till Kvalserien till Hockeyettan
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Vårserien Östra
Poängtabell
Lag 1–2: Till Playoff.Lag 3–6: Till Hockeyettan.Lag 7–8: Till Kvalserien till Hockeyettan
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Playoff
Sexton lag var kvalificerade till Playoff, fyra lag från respektive Allettan samt två lag från varje fortsättningsserie. Lagen möttes i åtta stycken matchpar och de åtta vinnarna gick vidare till Playoff 2. De fyra vinnarna därifrån gick vidare till Playoff 3 och de två vinnande lagen gick därefter vidare till kvalserien till Hockeyallsvenskan. Alla matcher i Playoff spelades i bäst av tre matcher.

Översikt

Playoff 1

Playoff 2

Playoff 3

Matchdata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Södertälje och Troja-Ljungby vidare till Kvalserien till Hockeyallsvenskan.

Kvalserier

Kvalserien till Hockeyallsvenskan
Mellan den 9 mars och 2 april 2016 spelades kvalserien till Hockeyallsvenskan. Där seriesegrarna från de två allettorna, vinnarna från Playoff 3, tillsammans med lag från Hockeyallsvenskan 2015/2016 spelade en serie om 10 matcher. De två främsta spelar i Hockeyallsvenskan säsongen 2016/2017.
Poängtabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Södertälje och Västervik kvalificerade för Hockeyallsvenskan nästa säsong, medan Sundsvall och Asplöven flyttas ner till Hockeyettan.

Resultattabell

Kvalserien till Hockeyettan Norra
Poängtabell
Lag 1: Till Hockeyettan.Utöver kvalseriens vinnare flyttar Svenska Ishockeyförbundets tävlingsutskott upp lag för att fylla serierna.

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Brunflo kvalificerade för Hockeyettan 2016/2017.

Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Kvalserien till Hockeyettan Södra
Poängtabell
Lag 1: Till Hockeyettan.Utöver kvalseriens vinnare flyttar Svenska Ishockeyförbundets tävlingsutskott upp lag för att fylla serierna.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Varberg kvalificerade för Hockeyettan 2016/2017. Efter beslut av Svenska Ishockeyförbundet flyttades även Hanhals upp.

Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Kvalserien till Hockeyettan Västra
Poängtabell
Lag 1: Till Hockeyettan.Utöver kvalseriens vinnare flyttar Svenska Ishockeyförbundets tävlingsutskott upp lag för att fylla serierna.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Surahammar kvalificerade för Hockeyettan 2016/2017. Efter beslut av Svenska Ishockeyförbundet flyttades även Grästorp och Valbo upp.

Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Kvalserien till Hockeyettan Östra
Poängtabell
Lag 1: Till Hockeyettan.Utöver kvalseriens vinnare flyttar Svenska Ishockeyförbundets tävlingsutskott upp lag för att fylla serierna.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Nacka kvalificerade för Hockeyettan 2016/2017. Efter beslut av Svenska Ishockeyförbundet fick även Wings vara kvar och Tumba flyttas upp.

Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Publik 

Data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundets verksamhetsberättelse

Anmärkningar 

Noter

Externa länkar
Hockeyettan.se
Hockeyettan 2015/2016 på Svenska Ishockeyförbundets hemsida

Sport i Sverige 2015
Sport i Sverige 2016
2015/2016
Ishockeysäsongen 2015/2016